Questa Memoria Pose (oppure Posero) – frase usata nelle lapidi commemorative. Per esteso, su alcune lapidi si trova anche l'espressione Questo Marmo Posero riferita ai familiari del defunto.
 Quintessential Media Player – lettore multimediale